Хатангский район — бывший район Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, упразднённого с 1 января 2007 года.

Муниципальный район был упразднён в 2005 году.

Административным центром района являлось село Хатанга.

История 
Хатангский район был образован в 1927 году. В 1930 отнесён к Таймырскому национальному округу. В 1964 году к Хатангскому району была присоединена часть упразднённого Авамского района. После ликвидации района в 2006 году его территория была передана в сельское поселение Хатанга Таймырского района Красноярского края.

По данным на 1983 год Хатангский район делился на 11 сельсоветов:
 Жданиховский (посёлок Жданиха),
 Косистинский (посёлок Косистый),
 Катырыкский (посёлок Катырык)
 Каякский (посёлок Каяк)
 Крестовский (посёлок Кресты)
 Новинский (посёлок Новая)
 Новорыбинский (посёлок Новорыбная)
 Попигайский (посёлок Попигай)
 Сындасский (посёлок Сындасско)
 Хатангский (село Хатанга)
 Хетский (посёлок Хета).

С 1989 года сельсоветы были упразднены и заменены администрациями села Хатанга и посёлков, причём посёлок Косистый был передан в подчинение администрации посёлка Сындасско. В 2000 году посёлок был упразднён.

Официальное название администраций с 1999 года: территории, подведомственные администрации Хатангского района.

Постановлением администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 5 декабря 2000 года № 492 Название официально было утверждено преобразование сельсоветов в сельские администрации. Постановление было отменено 4 января 2002 года как не соответствующее законодательству.

1 января 2007 года Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ был объединён с Красноярским краем, войдя в его состав как административно-территориальная единица с особым статусом Таймырский Долгано-Ненецкий район, Хатангский район был упразднён.

В ОКАТО как объекты административно-территориального устройства район и сельсоветы выделялись до 2011 года.

Население

Примечания 

Хатангский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году